A National Basketball Association 2013–2014-es szezonja az amerikai professzionális kosárlabdaliga 68. szezonja volt.

A győztes a San Antonio Spurs lett, amely a döntőben összesítésben 4–1-re nyert a címvédő Miami Heat ellen.

Az alapszakasz legértékesebb játékosa Kevin Durant, az Oklahoma City Thunder játékosa lett. A döntő MVP-je Kawhi Leonard, a győztes San Antonio Spurs játékosa lett.

Alapszakasz 

Az alapszakaszban mindegyik csapat 82 mérkőzést játszott.

Csoportonként

Főcsoportonként 
z – Hazai pálya előny az egész rájátszásban
c – Hazai pálya előny a főcsoportdöntőig
y – Csoportgyőztes
x – Rájátszásba jutott

Rájátszás 

A csoportgyőztesek csillaggal vannak jelölve. A dőlt betűvel jelzett csapatoknak van hazai pálya előnyük. A párharcok egy csapat 4 győzelméig tartottak.

Díjak 
Legértékesebb játékos: Kevin Durant, Oklahoma City Thunder
Legjobb védekező játékos: Joakim Noah, Chicago Bulls
Az év újonca: Michael Carter-Williams, Philadelphia 76ers
Legjobb „hatodik” játékos: Jamal Crawford, Los Angeles Clippers
Legtöbbet fejlődött játékos: Goran Dragić, Phoenix Suns

All-Star-mérkőzés

MVP: Kyrie Irving
Vezetőedzők: Frank Vogel (Kelet), Scott Brooks (Nyugat)

Jegyzetek

Források

További információk 

Az NBA hivatalos honlapja

NBA-szezonok
Nba
Nba